Aquitanië, een gebied in Frankrijk
 Aquitania (schip, 1914), een schip van Cunard Line
 Aquitania (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Boyacá